Little Wolf est un nom assez commun parmi les Amérindiens. Il peut désigner :
 Little Wolf, un chef cheyenne du sud ayant participé à un fameux raid de vol de chevaux (vers 1830) sur les Comanches avec Yellow Wolf ;
 Little Wolf (vers 1820-1904), un chef cheyenne du nord. Personnage important du roman Mille femmes blanches de Jim Fergus.

 Little Wolf, un bluesman